Арищенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Арищенко, Григорий Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6353; 11 декабря 1840.
 Арищенко, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 6898; 3 декабря 1842.
 Арищенко, Пётр Иванович — российский генерал-майор.

См. также